Le 1934 County Championship fut le quarante-et-unième County Championship. Le Lancashire a remporté son septième titre de champion.

Classement

Références

Saison du County Championship
Sport en Angleterre en 1934